Чемпионат мира по дзюдо 1986 года прошёл в городе Маастрихт (Нидерланды) с 24 по 26 октября. Это был 4-й и последний чемпионат мира по дзюдо среди женщин. До 1980 года чемпионаты проходили только среди мужчин по нечётным годам. С 1980 года по чётным годам стали проходить чемпионаты мира среди женщин. С 1987 года чемпионаты среди мужчин и женщин были объединены.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Чемпионаты мира в Нидерландах
Октябрь 1986 года
Спорт в Маастрихте
Международные соревнования по дзюдо в Нидерландах